CSSD steht für:
 Česká strana sociálně demokratická, die Tschechische Sozialdemokratische Partei
 Cloneproof Schwartz Sequential Dropping, ein Wahlsystem

CSSD